La UEFA Europa League 2011-2012 è stata la 41ª edizione (la 3ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. La finale tutta spagnola tra Atlético Madrid e Athletic Bilbao si è disputata all'Arena Națională di Bucarest, in Romania, impianto costruito per la candidatura congiunta di Romania e Bulgaria a ospitare il campionato europeo del 2020: è stata la prima volta che la finale di un importante torneo di calcio europeo si è giocata in questo paese. L'Atlético Madrid, per la seconda volta nella sua storia, ha vinto il trofeo.

Sistema di qualificazione (secondo il coefficiente UEFA della nazione) 
Un totale di 194 squadre da 53 federazioni calcistiche diverse partecipano alla edizione 2011-2012 della UEFA Europa League.
Il sistema di qualificazione secondo il coefficiente UEFA è così composto:
  Posizioni dal 1-6 : avranno tre squadre qualificate.
  Posizioni dal 7-9 : avranno quattro squadre qualificate.
  Posizioni da 10-53 : avranno tre squadre qualificate ad eccezione di Liechtenstein, che avrà una sola squadra, e Malta e San Marino che avranno due squadre rappresentatrici
 Tre posizioni aggiuntive per il Fair-play.

Dato che il Porto, detentore del trofeo, si è qualificato alla UEFA Champions League 2011-2012 tramite il proprio campionato:
 i vincitori delle coppe nazionali di Scozia e Bulgaria accedono direttamente al Turno di Play-off;
 i vincitori delle coppe nazionali di Bielorussia e Irlanda accedono direttamente al Terzo turno preliminare; 
 i secondi classificati nei campionati lettone e moldavo e i vincitori delle coppe nazionali di Malta e San Marino accedono direttamente al Secondo turno preliminare.

Legenda 
Le sigle tra parentesi mostrano come si sono qualificate le squadre.
 (CV) = Finalista vincitrice della coppa nazionale
 (CP) = Finalista perdente della coppa nazionale
 (P-) = Posizione finale nella competizione dei Play off
 (FP) = Fair play

Preliminari

Primo turno preliminare: (50 squadre) 
 18 club secondi (rank 35-53 escluso Liechtenstein)
 29 club terzi (rank 22-51 escluso Liechtenstein)
 3 club qualificati attraverso la classifica UEFA Fair Play (provenienti quest'anno da Svezia, Inghilterra e Norvegia)

   (FP)
   (3ª)
   (FP)
   (4ª)
   (4ª)
   (FP)
   (4ª)
   (4ª)
   (CP)
   (3ª)
   (5ª)
   (4ª)
   (4ª)
   (CP)
   (4ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)

   (4ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (CP)
   (3ª)
   (4ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (P-1ª)
   (2ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (2ª)

Secondo turno preliminare: (80 squadre) 
 25 club vincitori del primo turno preliminare
 24 club detentori della Coppa Nazionale (rank 30-53)
 16 club secondi (rank 19-34)
 6 club terzi (rank 16-21)
 6 club quarti (rank 10-15)
 3 club quinti (rank 7-9)

   (6ª)
   (7ª)
   (6ª)
   (P-1ª)
   (4ª)
   (P-4ª)
   (5ª)
   (CP)
   (4ª)
   (4ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)

   (CV)
   (2ª)
   (2ª)
  , (4ª)
   (CV)
   (3ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (2ª)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (CV)

Terzo turno preliminare: (70 squadre) 
 40 club vincitori del secondo turno preliminare
 12 club detentori della Coppa Nazionale (rank 18-29)
 3 club secondi (rank 16-18)
 6 club terzi (rank 10-15)
 3 club quarti (rank 7-9)
 3 club quinti (rank 4-6)
 3 club sesti (rank 1-3)

   (CP)
   (7ª)
   (CP)
   (5ª)
   (6ª)
   (CP)
   (5ª)
   (6ª)
   (5ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (P-2ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)

   (3ª)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)

Turno di Play-off: (76 squadre) 
 35 club vincitori del terzo turno preliminare
 17 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 1-17)
 3 club terzi (rank 7-9)
 3 club quarti (rank 4-6)
 3 club quinti (rank 1-3)
 15 club eliminati al terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2011-2012 (10 dal terzo turno-Campioni e 5 dal terzo turno-Piazzati)

   (CV)
   (5ª)
   (5ª)
   (6ª)
   (5ª)
   (6ª)
   (CV)
   (4ª)
   (4ª)
   (5ª)
   (4ª)
   (5ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (CV)
   (4ª)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)

   (CV)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (CV)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (CV)
   (3ª)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (CV)
   (CV)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (CV)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)

Fase a gironi: (48 squadre) 
 38 club vincitori del turno di Play-off
 10 club eliminati al turno di Play-off di UEFA Champions League 2011-2012 (5 dal Play off-Campioni e 5 dal Play off-Piazzati)

  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)

  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)

Fase a eliminazione diretta: (32 squadre) 
 24 club qualificati dalla fase a gironi (la prima e la seconda di ciascun girone)
 8 club eliminati dalla fase a gironi di UEFA Champions League 2011-2012 (la terza di ciascun girone)

  (Eliminato dalla Champions League)
  (Eliminato dalla Champions League)
  (Eliminato dalla Champions League)
  (Eliminato dalla Champions League)

  (Eliminato dalla Champions League)
  (Eliminato dalla Champions League)
  (Eliminato dalla Champions League)
  (Eliminato dalla Champions League)

Date

Qualificazioni

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Play-off

Fase a gironi 

Il sorteggio per stabilire la composizione di dodici gruppi composti da quattro squadre, di cui una testa di serie, è stato effettuato il 26 agosto 2011 a Monaco. Vi hanno preso parte le 38 squadre vincitrici degli spareggi di UEFA Europa League, la vincente dell'edizione UEFA Europa League 2010-2011 e le 10 squadre perdenti negli spareggi di UEFA Champions League. Non potevano essere sorteggiate nello stesso girone squadre provenienti dalla stessa nazione. Sono qualificate ai sedicesimi di finale le prime due squadre di ogni girone.

Nel caso di arrivo a pari punti tra due squadre o più squadre in uno stesso girone, al fine di determinare l'ordine delle stesse vengono presi in considerazione i seguenti criteri, nell'ordine che segue:

 numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
 differenza reti negli scontri diretti;
 numero di goal segnati negli scontri diretti;
 numero di goal segnati fuori casa negli scontri diretti;
 differenza reti relativa a tutti gli incontri giocati nel girone;
 numero di goal segnati in tutti gli incontri giocati nel girone;
 punti accumulati nel ranking UEFA nei 5 anni precedenti.

Teste di serie

Gruppo A

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo B

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo C

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo D

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo E

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo F

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo G

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo H

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo I

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo J

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo K

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo L

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Fase ad eliminazione diretta

Squadre qualificate

Teste di serie
   (girone A)
   (girone B)
   (girone C)
   (girone D)
   (girone E)
   (girone F)
   (girone G)
   (girone H)
   (girone I)
   (girone J)
   (girone K)
   (girone L)
   *
   *
   *
   *

Non teste di serie
   (girone A)
   (girone B)
   (girone C)
   (girone D)
   (girone E)
   (girone F)
   (girone G)
   (girone H)
   (girone I)
   (girone J)
   (girone K)
   (girone L)
   *
   *
   *
   *

(*) Squadre provenienti dalla UEFA Champions League

Tabellone 
Gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali e l'ordine di abbinamento della finale sono stati sorteggiati (senza limitazioni) il 16 marzo 2012.

Sedicesimi di finale 
 Il sorteggio per i sedicesimi di finale, valido anche per gli ottavi di finale, è stato effettuato il 16 dicembre 2011.

Ottavi di finale

Quarti di finale 
 Il sorteggio per i quarti di finale, valido anche per le semifinali e la finale, è stato effettuato il 16 marzo 2012.

Semifinali

Finale

Statistiche 
Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Classifica marcatori 
Aggiornata al 9 maggio 2012

Note

Voci correlate 
 Competizioni UEFA per club
 Coppe calcistiche europee
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 "UEFA Europa League" - Sito ufficiale

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Edizioni della UEFA Europa League